Жан де Крой (; 14 ноября 1588 — 1640, Мадрид), 2-й граф де Сольр — государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын Филиппа де Кроя, графа де Сольр, и Анны де Бофор.

Барон де Молембе и Бофор, сеньор де Коруа, Конде, Монтиньи, и прочее.

Стал наследником отца после смерти старшего брата Александра в 1604 году.

Военный советник в высшем совете Фландрии (conseil suprême de Flandres), дворянин Палаты короля Испании и капитан бургундской гвардии Его Католического Величества.

В 1614 году был пожалован Филиппом III в рыцари ордена Золотого руна.

Умер в Мадриде, и был погребен во Фламандском госпитале.

Семья 

Жена: Жанна де Лален (1588—1649), дама де Ранти, дочь Эммануэля-Филибера де Лалена, сеньора де Монтиньи, и Анны де Крой, маркизы де Ранти

Дети:

 Альбер-Эмманюэль де Крой, граф де Сольр
 Филипп-Эмманюэль де Крой (10.1611—19.01.1670), граф де Сольр. Жена (22.09.1638): Изабель-Клер де Ганд-Вилен (ум. 1664), дочь графа Филиппа-Ламораля д'Изенгьена и баронессы Маргариты Изабеллы де Мерод
 Мария Вильгельмина Филиппина де Крой (ум.23.09.1676). Муж (5.02.1634): Шарль-Альбер де Лонгваль, граф де Бюкуа (1607—1663)
 Анна Мария де Крой (26.03.1620—1700). Муж (5.11.1653): Антуан де Креки, сеньор де Вролан

Литература 

 , p. 657 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 68 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 587

Ссылки 

 
 

Государственные деятели Нидерландов
Офицеры Испании
Дом де Крой